Иллю́зия ( — заблуждение, обман)

 Иллюзия — искажённое восприятие реально существующего объекта.
 Оптическая иллюзия — обман зрения.
 Иллюзия осязания
 Парейдолическая иллюзия
 Иллюзия (эпистемология) — ошибочное представление о познаваемой действительности вообще.
 Иллюзия (психиатрия) — качественно неправильное, искажённое восприятие реально существующих предметов и явлений; расстройство восприятия.
 Трансцендентальная иллюзия — вид заблуждения, представление о недоступном для опыта.

 Фильмы
 Иллюзии (фильм)
 Иллюзия полета (фильм)
 Иллюзия убийства (фильм)
 Иллюзия убийства 2 (фильм)
 Обман и иллюзия (фильм)
 Смертельные иллюзии
 Повелитель иллюзий (фильм)

 Книги
 Иллюзии, или Приключения вынужденного Мессии — повесть Ричарда Баха (1977).

 Музыка
 Иллюзия — советская рок-группа.
 Иллюзия — совместный альбом Юрия Морозова и рок-группы «Чиж & Co», выпущенный в 1998 году.
 Иллюзии — альбом Майка Науменко и группы «Зоопарк», 2000.
 Иллюзия — второй студийный альбом поп-рок группы «Братья Грим», вышедший в 2006 году.
 Иллюзии — альбом рок-музыканта Константина Никольского, вышедший в 2007 году.

См. также 
 Иллюзии (альбом)
 Иллюзионист (значения)